

Patronyme 
 Alain Bohan (1750-1814), député français ;
 Daniel Joseph Bohan (1941-2016), archevêque de Regina ;
 Jean-Claude Loubat de Bohan (1755-1839), général et philosophe de la Révolution française ;
 Marc Bohan (1926-), grand couturier français.

Toponyme 
 Bohan, section de la commune belge de Vresse-sur-Semois

Autres 
 Plan Bohan, projet de développement du département de Santa Cruz en Bolivie